Heiligen (HH., als meervoud van de afkorting H.)
 Heren (HH.)
 Hare Hoogheid (H.H., een aanspreektitel)
 Hollandse herder, een hondenras
 Hollandse Hoogte, een Nederlands fotobureau
 Heil Hitler, de Hitlergroet
 Hamburg (Hansestadt Hamburg)